Peñarol puede referirse a:

 el Barrio Peñarol de Montevideo, capital de Uruguay;
 el Club Atlético Peñarol de Montevideo, Uruguay;
 el Club Atlético Peñarol femenino de Montevideo, Uruguay;
 el Club Atlético Peñarol (básquetbol) de Montevideo, Uruguay;
 el Club Atlético Peñarol (Mar del Plata) de Mar del Plata, Argentina;
 el Club Sportivo Peñarol de Chimbas, Argentina;
 el Club Social y Deportivo Peñarol de Chone, Ecuador